Завадинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Завадинцы — село в Городокском районе Хмельницкой области.
 Завадинцы — село в Изяславском районе Хмельницкой области.